UNICEF Open 2012 (kobiety)
 UNICEF Open 2012 (mężczyźni)